Półwysep Fennoskandzki
 Tarcza fennoskandzka